Испанская диаспора или испанская эмиграция является ответом на исторический феномен миграции испанцев из Испании в разные части мира, где интегрировались новые общины испанцев за границей. Испанская эмиграция колебалась на протяжении всей истории по разным причинам и условиям, начиная с XV века во времена Испанской империи и до наших дней.

Направления испанских эмигрантов менялись на протяжении всей истории. До середины XX века пунктом назначения была в основном Латинская Америка, а также Соединенные Штаты, Филиппины и Испанская Африка. Уже в XX веке его основные направления варьировались от Америки до других частей Европы, остановившись в результате кризиса 1973 года, учитывая экономический бум, последовавший за вступлением Испании в Европейский союз в 1986 году.

Несмотря на то, что произошло значительное возвращение эмигрантов (особенно из остальной Европы), до сих пор существуют значительные колонии испанцев в разных странах Европы и Америки, а также их потомков, родившиеся там. Не выделяясь численно, в XXI веке особенно актуальна эмиграция молодых студентов вузов, заканчивающих научную стажировку за границей и часто не возвращающихся.

По последним данным из Реестра испанцев, проживающих за границей (PERE) INE, «число людей с испанским гражданством, проживающих за границей, достигло 2 742 605 человек на 1 января 2022 года, что на 3,3% больше (87 882 человека) по сравнению с той же датой прошлого года».

Иммиграция и эмиграция 

Важно отметить, что на протяжении всей истории эмиграция сосуществовала одновременно с иммиграцией из африканской средиземноморской среды (в основном берберы) в Аль-Андалус и из Европы (в основном франки) в христианские королевства на севере, явление, которое продолжалось в течение следующих столетий, даже в некоторых конкретных случаях издалека (заселение района Сьерра-Морена немецкими католическими крестьянами во время правления Олавиде в правление Карлоса III).

С 1980-х годов иммиграция с целью работы (иногда вызванная политическим преследованием или социальной или экологической нестабильностью) исходит из Латинской Америки, Северной Африки и Восточной Европы (в дополнение к менее многочисленным контингентам из стран Африки к югу от Сахары, Китая и других азиатских стран). Иммиграция из Западной Европы очень многочисленна, хотя ее мотивация связана как с работой (на должностях с гораздо более высокой квалификацией), так и с отдыхом (покупка недвижимости туристами и пенсионерами, которые приезжают, чтобы обосноваться в прибрежных районах, таких как Балеарские или Канарские острова).

История 

Испанская диаспора имеет большую продолжительность, которая начинается в Новое время, хотя имеет очень старые прецеденты и может рассматриваться как продолжение процесса повторного заселения полуострова с севера на юг, последовавшего за реконкистой в Средние века.

На протяжении всего Нового времени господствовала трансокеанская эмиграция в американские колонии, помимо насильственного изгнания евреев (1492 г.) и изгнания морисков (1609 г.). После обретения Америкой независимости миграционное движение было затруднено из-за изгнания испанцев из Америки, сосредоточившись на протяжении значительной части XIX века на Кубе и в Пуэрто-Рико. Аргентина (два с половиной миллиона испанцев эмигрировали в эту страну между 1857 и 1935 годами) и Венесуэла (с нефтяным бумом, с более чем полутора миллионами испанцев, включая канарцев, басков и галисийцев)  стали крупнейшими принимающими странами для испанцев из-за активизации франкизма, за которыми следуют Бразилия, Уругвай, Чили, Перу, Колумбия, Мексика, Коста-Рика и другие страны Америки.

XIX век 

С 1814 года, с отъездом афрансесадов, началось явление изгнания или политической эмиграции из-за политических репрессий более или менее больших групп испанцев. Следующими были группы либералов, целью которых была также Франция или Англия.

Испанская эмиграция в Северную Африку 
Присутствие испанских эмигрантов в странах Магриба и в некоторых других частях Африканского континента связано с начавшейся в XIX веке колонизацией. Она возникла в 1839 году, когда началась французская колонизация Алжира, в котором в 1841 году проживало около 10 000 испанцев, число которых увеличилось до 115 000 в 1881 году и до 160 000 в 1900 году В 1930 году их было около 300 000, и с тех пор их число уменьшается. Их географическим происхождением были районы Средиземноморья (провинции Альмерия, Мурсия, Аликанте и Балеарские острова), где большинство мужчин-фермеров уехали в Оран ​ и Алжир. Эта эмиграция была вызвана кризисом добычи полезных ископаемых и нищетой на полях этих территорий. В Алжире они в основном занимались сельским хозяйством, и лишь немногие имели доступ к собственности на землю.

XX век 

Между 1900 и 1920 годами начался непрерывный и растущий поток в Соединенные Штаты и Канаду. С 1906 года выделялась валенсийская эмиграция — примерно 15 700 человек  — вызванная кризисом в сельскохозяйственном винодельческом секторе из-за чумы филлоксеры, оставившей без работы тысячи поденщиков, которая снизилась в годы Первой мировой войны (1914-1918), вызванной блокадой немецких подводных лодок. После окончания войны, особенно в 1919 году, произошел всплеск эмиграции. Фактически, в 1919 году на борт отправилась половина от общего числа валенсийских эмигрантов — 8 006 человек, поскольку заработная плата в Соединенных Штатах удвоилась за период с 1914 по 1918 год. В 1920 году она была временно прервана из-за непродолжительного, но сильного послевоенного кризиса, из-за которого многие из них потеряли работу, вынудив вернуться. Точно так же 31 декабря 1920 года вступил в силу первый американский закон об иммиграции, запрещающий въезд гражданам стран южной Европы (в приоритете оказались граждане Великобритании или протестанты).

Гражданская война 1936—1939 годов породила несравненно более многочисленную республиканскую эмиграцию, которая распространилась по Европе и Латинской Америке. Тем временем, после замедления, вызванного кризисом 1929 года, традиционные миграционные потоки не прекратились и их предпочтительные направления не изменились (Венесуэла, а затем Уругвай, Куба, Перу, Мексика, Чили и Аргентина) вплоть до отмены автаркии и издания плана стабилизации 1959 года (в начале 1950-х годов был создан Испанский институт эмиграции), что означало начало массовой эмиграции в сторону разрушенной после Второй мировой войны Европы (более миллиона человек, что составляло 70% всей эмиграции в период 1959-1973 гг.), одновременно с сельским исходом, из деревни в город. Направлениями были прежде всего Франция, Германия (гастарбайтеры), Швейцария, Бельгия и Великобритания, среди прочих. Ранее эмиграция в Европу происходила только в виде так называемой эмиграции ласточки (ежегодная поездка туда и обратно), целью которой были фермы Франции (обычные между 1830 годом и Первой мировой войной) с целью сбора урожая.

Уже в XX веке её основные направления варьировались от Америки до Европы, остановившись в результате кризиса 1973 года, и не вернувшись к аналогичным цифрам, учитывая экономический бум, последовавший за вступлением в Европейский союз (1986 год). Феномен испанской эмиграции в Европу продолжался до кризиса 1973 года, когда он остановился и был превзойден обратным движением, продолжавшимся несколько десятилетий. Начиная с 1980-х годов и, что более очевидно, с момента вступления Испании в Европейский Союз, наиболее важным миграционным движением является иммиграция.

XXI век 
Самое большое испанское население за пределами Испании сосредоточено в Аргентине, которая исторически была основным местом назначения волн испанских эмигрантов и снова стала основным получателем эмигрантов, наряду с другими латиноамериканскими странами, такими как Перу и Мексика, из-за экономического кризиса 2008-2014 гг.

Эмиграционные законы в Испании 
В 1853 году был отменен запрет на эмиграцию в Америку для канарцев и жителей полуострова. Конституция Испании 1869 года признала свободу эмиграции, хотя была установлена ​​пошлина, которая не отменялась до 1873 года В 1907 году впервые регламентирована эмиграция, которая разрешена всем, кроме подлежащих военной службе или приговорённых, и некоторых с нюансами (несовершеннолетние, замужние женщины). Разрешение Совета Министров требуется для коллективной эмиграции, когда существует опасность возможного обезлюдения территории. С принятием Закона об эмиграции 1907 года началась массовая эмиграция испанцев в Америку. Новый закон 1924 года позволял получение государственной помощи и соглашений с принимающими странами.

Выезды были ограничены после Гражданской войны, вместе с тем фактом, что некоторые латиноамериканские страны, такие как Венесуэла, остановили иммиграцию испанцев по политическим причинам, что привело к интересной тайной эмиграции с Канарских островов в Венесуэлу, которая достигла между 1948 и 1951 годами численности 1933 человека (1890 мужчин, 44 женщины и 11 детей), которые путешествовали на 62 малых парусных лодках. Незаконность этой эмиграции привела к смене власти в Венесуэле, хотя все прибывшие в итоге были приняты, тем более что в Венесуэле уже было много лиц канарского происхождения, которые послужили связующим звеном для их легализации в стране. В 1956 году Испания присоединяется к Межправительственной комиссии по европейской миграции (CIME), создавая Испанский институт эмиграции, который руководит миграционной политикой: в этом году достигнут рекорд испанских эмигрантов в Венесуэлу и отношение среднего испанца в Испании к эмиграции достаточно изменилось, как можно увидеть в подслащенной музыке и кино времён диктатуры Франко. Закон об регулировании эмиграции 1960 года касается обширной эмиграции 1960-х годов, направленной в основном в Западную Европу. Закон 1971 года расширил защитное действие государства, гарантируя гражданские и политические права. Это способствовало профессиональной подготовке эмигрантов, их образованию и образованию их детей.Конституция Испании 1978 года предусматривает свободу эмиграции и требует защиты эмигрантов государством..

Последствия эмиграции 
Обычно считается, что эмиграция служит выпускным клапаном для внутренней напряженности, и это было необходимо со времен средневекового перенаселения. Возможность обогащения и социального продвижения в Америке позволяла поддерживать коллективное воображение имперского приключения, которое было смешано со старой христианской гордостью, функционируя как эффективное социальное умиротворение, сохраняя нетронутыми дисфункции экономической и социальной структуры. Также часто отмечается, что эмиграция лишает места происхождения лучшего человеческого капитала. Возвращение индиано, которые стали богатыми, стало обычным явлением, которое до сих пор видно в особняках и общественных постройках (школы, фонтаны), за которые они заплатили в своих родных городах. Литература и искусство также ссылаются на это влияние возвращения богатых индиано в Испанию.

Эмиграция в другие европейские страны за счет денежных переводов было необходимо для поступления иностранной валюты в течение шестидесятых и семидесятых годов XX века (до 2004 года их не превзошел отток денежных переводов от иностранных иммигрантов в Испании). Вместе с притоком туристов, они позволили сбалансировать дефицит испанского торгового баланса и позволили здоровый платежный баланс. С другой стороны, оба явления способствовали постепенному открытию режима Франко и, в конечном счете, переходу к демократии.

Современная эмиграция 
В настоящее время за границей проживает 1 816 835 испанцев (по состоянию на 1 января 2012 г.), распределенных почти поровну по полу (51,1% женщин и 48,9% мужчин), но очень неравномерно по континентам: 63,4% в Америке, 35,9% в Европе и 5,1%. % в остальном мире (29 апреля 2010 г.)

Следует также отметить, что эти суммы относятся к лицам с испанским гражданством, а не к тем, кто родился в Испании. Из 1 816 835 человек, имеющих испанское гражданство за границей, 34,9% родились в Испании, 59,1% — в стране их нынешнего проживания и 5,4% — в других странах.

В следующей таблице показано количество людей с испанским гражданством за границей по стране проживания, с более чем 15 000 жителей, за 2010, 2011, 2012,  2014, ​ 2017, ​ 2018, ​ 2019  ​и 2020 годы.

В следующей таблице показано количество людей, родившихся в Испании, проживающих за границей, по стране проживания.

Европа

Франция 

Французы испанского происхождения — это любой гражданин или житель Франции, имеющий испанское происхождение. Среди известных людей испанского происхождения были Луи де Фюнес, Эрик Кантона, Анн Идальго, Диего Бунюэль, Луис Фернандес, Жан Рено, Оливье Мартинес, Пако Рабан, Матьё Вальбуэна, Мануэль Аморос, Раймон Доменек, Альбер Камю и Мануэль Вальс.

Германия 

Немцы испанского происхождения — это любой гражданин или житель Германии, имеющий испанское происхождение. В период с 1960 по 1973 год в Германию эмигрировало до 600 000 испанцев.  Среди известных испанцев в Германии Марио Гомес, Хайнц-Харальд Френтцен, Гонсало Кастро, Франсиско Копадо, Курро Торрес, Энрике Санчес Ланш, Марк Гальего, Штефан Ортега, Хоселу, Даниэль Брюль, Оскар Коррочано, Кристиан Фил.

Швейцария 

Швейцарцем испанского происхождения является любой гражданин или житель Швейцарии, имеющий испанское происхождение. Известные испанцы в Швейцарии: Рикардо Кабаньяс, Рикардо Родригес, Филипп Сендерос, Луис Сембранос, Херардо Сеоане, Рикардо Мейли, Рафаэль Диас, Венсан Перес.

Великобритания 

Британец испанского происхождения — это любой гражданин или житель Соединенного Королевства, имеющий испанское происхождение. По состоянию на 2016 год в Соединенном Королевстве проживали 300 000 лиц испанского происхождения и это была вторая по количеству диаспора в стране. Известные испанцы в Соединенном Королевстве: Джон Гальяно, Патрик Мюррей, Джери Халлиуэлл, Джон Гарсия Томпсон, Роланд Орзабал, Майкл Портилло, Лита Роза, Мария I, Эдуард II, Джей Родригес.

Америка

Аргентина 

Прибытие испанских эмигрантов в Аргентину, произошло сначала в период до обретения Аргентиной независимости от Испании, а затем в больших количествах в конце XIX и начале XX веков. Между XVI и XIX веками Испанская империя была единственной колониальной державой на территории Аргентины. Таким образом, до 1816 года большая часть европейских поселенцев в Аргентине была выходцами из Испании, и они несли испанскую колониальную администрацию, включая религиозные дела, правительство и коммерческие дела. Креольское население испанского происхождения постепенно накапливалось в новых городах, в то время как некоторые смешивались с коренным населением (метисы), с неграми-рабами (мулаты) или с другими европейскими иммигрантами. Поскольку большая часть иммигрантов в Аргентину до середины XIX века была испанского происхождения, и тот факт, что значительная часть иммигрантов в Аргентине в конце XIX начале XX века были испанцами, подавляющее большинство аргентинцев являются преимущественно испанского происхождения. Однако массовая иммиграция в Аргентину на рубеже XX века охватила большинство неиспанских народов со всей Европы.

Бразилия 
Испанская иммиграция была третьей по величине среди групп иммигрантов в Бразилии. Около 750 000 иммигрантов прибыли в Бразилию из испанских портов (это меньше, чем только Аргентина и Куба после обретения независимости латиноамериканскими странами).  Количество испанцев, приехавших в Бразилию до обретения независимости, неизвестно, но их присутствие было особенно значительным в период Иберийской унии. Во время династического союза между Португалией и Испанией (1580–1640) многие испанцы поселились в Бразилии, особенно в Сан-Паулу. Как следствие, существует большое количество бразильских потомков этих первых поселенцев, тем более что первые жители Сан-Паулу исследовали и поселились в других частях Бразилии. Галисийцы также поселились в Бразилии в то время.  Фамилии Буэно, Годой, Лара, Сааведра, Камарго и т. д., восходящие к этим ранним поселенцам, весьма популярны в Юго-Восточной Бразилии, Южной Бразилии и Центрально-Западном регионе. Сильва Леме в своей работе Genealogia Paulistana  обращается к нескольким из этих семей. Бразильские переписи не включают этническое происхождение или родословную, что очень затрудняет определение точного числа бразильцев испанского происхождения. Единственным доступным надежным исследованием является PME за июль 1998 года, объем которого, однако, ограничен (оно охватывает только шесть столичных регионов), что, вероятно, приводит к искаженным результатам, поскольку оно включает столичные регионы Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Порту-Алегри и Салвадор, вероятно, самые важные места сосредоточения бразильцев испанского происхождения.  В PME 1998 года бразильцы испанского происхождения составляли 4,4%. Если бы такая же пропорция была обнаружена на всей территории, это означало бы около 8 400 000 бразильцев испанского происхождения, но такая экстраполяция проблематична и совершенно определенно приводит к завышению оценки из-за проблем, указанных выше.

Чили 
Первыми европейскими иммигрантами были испанские колонизаторы, прибывшие в XVI веке. Ко времени обретения Чили независимости они составили большинство населения.  Они прибыли в основном из Кастилии и Андалусии и составляли большинство населения. В XVIII и XIX веках многие баски из Испании и Франции приехали в Чили, где они интегрировались в существующую элиту кастильского происхождения. Затем последовали и другие европейские национальности, которые также разбогатели и слились друг с другом и с баскско-кастильской элитой, создав современную чилийскую культуру. В XX веке был приток беженцев от Гражданской войны в Испании и режима Франко. Они сохранили свою испанскую национальную идентичность и создали испанские клубы по всей стране. Испанская культура первых поселенцев постепенно превратилась в чилийскую народную культуру, особенно в культуру уасо, и во время обретения независимости отказалась от национальной принадлежности Испании.

Колумбия 
Испанская эмиграция в Колумбию началась в начале XVI века и продолжается до сих пор. Около 500 000 испанцев эмигрировали в Колумбию в колониальный период. В настоящее время в Колумбии проживает более 27 000 испанских иммигрантов.

Куба 

Испанская иммиграция на Кубу началась в 1492 году, когда Христофор Колумб впервые высадился на острове, и продолжается по сей день. Впервые он приблизился к острову 28 октября 1492 года, вероятно, в Баракоа на восточной оконечности острова. Христофор Колумб в своем первом путешествии в Америку отплыл на юг от того места, где сейчас находятся Багамы, чтобы исследовать северо-восточное побережье Кубы и северное побережье Эспаньолы. Он нашел остров, полагая, что это полуостров азиатского материка.  В 1511 году Диего Веласкес де Куэльяр отправился с тремя кораблями и армией из 300 человек из Санто-Доминго, чтобы сформировать первое испанское поселение на Кубе, получив приказ от Испании завоевать остров. Большая часть потомков происходит от канарцев, астурийцев, галисийцев и кастильцев. Коренное белое население почти все потомки испанцев. Другие результаты показывают, что в период с 1902 по 1931 год 780 400 иммигрантов (60,8%) были из Испании, 197 600 (15,4%) с Гаити, 115 600 (9,0%) с Ямайки и 190 300 (14,8%) из других стран. 

В 2020 году на Кубе было 147 617 человек с испанским гражданством.

Доминиканская республика 

Присутствие белых в Доминиканской Республике восходит к основанию Ла-Изабелы, первого европейского поселения в Америке, Христофором Колумбом в 1493 году после разрушения Фуэрте-де-ла-Навидад годом ранее Касиком Каонабо. В 1510 году в колонии Санто-Доминго проживало 10 000 испанцев, а в 1520 году их число превысило 20 000. В XVIII веке французские колонисты поселились во многих испанских городах, особенно в Сантьяго-де-лос-Кабальерос, к 1730 году они составляли 25% населения. В 1718 году королевский указ приказал изгнать французов из колонии Санто-Доминго. Мэр Сантьяго Антонио Пичардо Винуэста отказался подчиниться указу, утверждая, что большинство французов женились на местных испанках и, следовательно, их изгнание нанесет ущерб экономике региона Сибао. Пичардо предстал перед судом и был заключен в тюрьму в городе Санто-Доминго, но в следующем году Совет Индий высказался в пользу Пичардо и принял решение о помиловании французов. В 1720–1721 годах восстание в Сантьяго против нового налога на экспорт говядины в колонию Сан-Доминго вызвало опасения по поводу галлизации элиты в Санто-Доминго. Генерал-капитан Фернандо Констансо, губернатор Санто-Доминго, обвинил элиту Сибао в стремлении присоединить свои провинции к Франции. После провала планов Испании по изгнанию французских колонистов монархия решила активно поощрять массовое поселение испанских семей на эту территорию. На протяжении XIX века испанская колония Санто-Доминго была объектом массовой миграции испанцев, большинство из которых прибыли с Канарских островов.  Из-за этой миграции количество небелых в колонии уменьшилось: чернокожее население сократилось до 12%, мулаты — до 8%, а квартероны — до 31%.

В настоящее время большинство потомков этих испанцев можно найти на севере или в регионе Сибао Доминиканской Республики, представляя значительную часть населения в таких провинциях, как Вальверде, Эспайльят, Эрманас Мирабаль, Ла-Вега и особенно в Сантьяго, но другие места с важными белыми меньшинствами включают национальный округ, Ла-Романа, Бонао, Сан-Фелипе-де-Пуэрто-Плата, Пунта-Кана и Санта-Крус-де-Бараона. По оценкам, в настоящее время в Доминиканской Республике проживает 26 880 граждан Испании.

Сальвадор 
После открытия территории современного Сальвадора испанцы начали освоение. Восток и север Сальвадора было легко завоевать из-за небольшой численности коренного населения, но центрально-западный регион оказал сильное сопротивление, после завоевания испанцы были разочарованы, узнав, что в Сальвадоре не так много золота, драгоценностей и серебра, как и в других странах, но стали экспортировать индиго, какао и домашний скот. Из-за недостатка рабочей силы испанские лидеры Сальвадора послали за семьями из Галисии и Астурия для заселения территорий. 

После обретения независимости и из-за законов о кофе и свободной иммиграции в страну стали массово прибывать испанцы, подавляющее большинство прибыло из Галисии и Астурии, в меньшей степени из Андалусии, Канарских островов, Каталонии и Страны Басков, по оценкам что с 1880 по 1930 год 25 000 испанцев переехали в Сальвадор.

Испанцы представляли третью группу иммигрантов в стране, уступая только французам и итальянцам.

Гватемала 

Приход испанцев в Гватемалу начался в 1524 году с завоевания территории под командованием Педро де Альварадо. После завоевания и колониальной эпохи в страну прибыло больше людей, но не как завоеватели, а для ведения бизнеса или повседневной деятельности. Первые европейские иммигранты из Гватемалы были испанцами, которые завоевали коренное население майя в 1524 году. Они правили почти 300 лет. Хотя испанское завоевание Гватемалы было прежде всего результатом их технического превосходства, испанцам помогали майя, которые уже были вовлечены в ожесточенную внутреннюю борьбу. После периода политической нестабильности, усугубленной коллапсом мирового рынка индиго, основного экспортера Европы, каждая провинция вышла из состава федерации, начиная с Коста-Рики. Федерация распалась между 1838 и 1840 годами, когда Гватемала стала независимым государством. Посольство Испании в Гватемале сообщает о 9 311 испанцах, проживающих в Гватемале в 2014 году.

Мексика 

Испанская иммиграция в Мексику началась в 1519 году и продолжается до наших дней. ​​Первое испанское поселение было основано в феврале 1519 года в результате высадки Эрнана Кортеса на полуострове Юкатан в сопровождении 11 кораблей, 500 человек, 13 лошадей и небольшого количества пушек. В марте 1519 года Кортес официально объявил земли собственностью испанской короны, и завоевание Империи ацтеков, ключевое событие испанского завоевания современной Мексики в целом, было завершено в 1521 году.

В XVI веке, после военного завоевания большей части нового континента, около 240 000 испанцев вошли в американские порты. В следующем столетии к ним присоединились 450 000 человек. После завоевания Мексики этот регион стал основным местом назначения испанских колониальных поселенцев. Первыми испанцами, прибывшими в Мексику, были солдаты и моряки из Эстремадуры, Андалусии и Ла-Манчи после завоевания Америки.  В конце XVI века и простолюдины, и аристократы из Испании мигрировали в Мексику.

Перу 

Регионами, откуда прибыло большинство испанских иммигрантов, были Эстремадура, Кастилия, Галисия, Каталония и Андалусия. Вследствие этого большинство колониальных иммигрантов перебрались из южных регионов Испании в  прибрежный регион современного Перу. Эти иммигранты, как правило, уходили из портов Кадиса или Севильи и прибывали в порты Кальяо, Мольендо и Пиментель. Многие из этих иммигрантов сделали остановку в карибском порту, прежде чем прибыть в Перу. До открытия Панамского канала корабли обходили мыс Горн, чтобы добраться до перуанских портов. Хотя и не многие, но несколько путешественников пробились из Европы в Перу через реку Амазонку. Эти иммигранты отправлялись на торговых судах, направлявшихся за каучуком в Перу, чтобы доставить его в Европу. Эти иммигранты прибывали в речной порт Икитос. Почти все они остались там. Они насчитывали не более нескольких тысяч. Около 44% перуанцев составляют метисы (люди смешанного белого и коренного перуанского происхождения), более 7% — мулаты, что составляет в общей сложности 51% смешанного сегмента.

Пуэрто-Рико 

Испанская иммиграция в Пуэрто-Рико началась в 1493 году ( до 1898 года в составе Испанской империи) и продолжается по сей день. 25 сентября 1493 года Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие с 17 кораблями и 1200–1500 человек из Кадиса. 19 ноября 1493 года он высадился на острове, назвав его Сан-Хуан Баутиста в честь святого Иоанна Крестителя.

Первое испанское поселение, Капара, было основано 8 августа 1508 года Хуаном Понсе де Леоном, родившимся в Вальядолиде, лейтенантом Колумба, который впоследствии стал первым губернатором острова.

С начала завоевания Пуэрто-Рико кастильцы господствовали в религиозной  и политической жизни. Некоторые приехали на остров всего на несколько лет, а затем вернулись в Испанию, однако многие остались.

Иммиграция на остров привела к быстрому росту населения в XIX веке. В 1800 году население составляло 155 426 человек, а к концу столетия проживало почти миллион жителей (953 243 человека), что увеличило население примерно в шесть раз. Основным документом был Королевский указ о милостях 1815 года, который привел к прибытию иммигрантов из примерно 74 стран. Среди них были сотни корсиканских, французских, ирландских, немецких, ливанских, мальтийских и португальских семей, переселившихся на остров. Некоторые страны были представлены лишь немногими (например, 51 гражданин Китая). Страной, которая по-прежнему отправляла больше всего людей, была Испания.

С началом колонизации иммигрировали  группы из Каталонии, Астурии, Галисии и Мальорки, хотя основу составляли канарцы. Когда наступил XIX век, все резко изменилось. По словам пуэрто-риканских авторов, таких как Сифре де Лубриэль, которые исследовали модели волны иммиграции на остров, в XIX веке наибольшее количество испанцев, прибывших на остров со своими семьями, были каталонцами и майоркинами из близлежащих регионов Средиземноморья.

Вторыми по распространенности испанскими группами с наибольшей численностью были галисийцы и астурийцы, а третьими были жители Канарских островов, баски и андалузцы. Каталонцы, галисийцы, майоркины и астурийцы в основном приезжали целыми семьями. Были регионы острова, которые привлекали одних иммигрантов больше, чем другие, в основном по политическим или экономическим причинам.

США 

Испанцы - одна из старейших европейско-американских групп, постоянно присутствующая во Флориде с 1565 года и восьмая по величине испаноязычная группа в Соединенных Штатах Америки. Кроме того, значительная часть американцев также имеет испанское происхождение косвенно через латиноамериканские страны из-за испанского колониализма, хотя термин испано-американцы используется только для обозначения американцев, чье происхождение полностью или частично происходит из Испании. Они сконцентрированы в пяти крупных штатах с 1940 по начало XXI века. В 1940 году самая высокая концентрация испанцев была в Нью-Йорке (прежде всего Нью-Йорк), затем в Калифорнии, Флориде, Нью-Джерси и Пенсильвании.

Иммиграция в Соединенные Штаты из Испании была минимальной, но стабильной в первой половине XIX века с увеличением в 1850-х и 1860-х годах в результате социальных потрясений в результате карлистских войн. Гораздо большее количество испанских иммигрантов прибыло в страну в первой четверти XX — 27 000 в первое десятилетие и 68 000 во второе - из-за тех же обстоятельств сельской бедности и городской перенаселенности, которые заставили других европейцев эмигрировать в тот период. а также непопулярные войны. Испанское присутствие в Соединенных Штатах резко сократилось в период с 1930 по 1940 год со 110 000 до 85 000 человек. Многие иммигранты вернулись либо обратно в Испанию, либо в другие страны.

В опросе американского сообщества 2013 года 759 781 человек назвали себя испанцами, 652 884 человека родились в США, а 106 897 человек родились за границей, 65,3% иностранцев родились в Европе, 25,1% - в Латинской Америке, 8,3% - в Азии, 0,6% - в Северной Америке, 0,5% - в Африке и 0,1% - в Океании.

 Испанцы - 505 254
 Американцы испанского происхождения - 21 540

Перепись 2010 года — 23-я и самая последняя национальная перепись населения США. Национальный день переписи населения, контрольный день, используемый для переписи, был 1 апреля 2010 года.

 Испанцы - 635 253

Статистика для тех, кто идентифицирует себя как этнический испанец, испанец, американец испанского происхождения в опросе американского сообщества 2010 года.

 Испаноязычные - 694 494
 Испанцы - 482 072
 Американцы испанского происхождения - 48 810

Уругвай 

Испанские поселения в Уругвае возникли впервые в период до обретения Уругваем независимости от Испании (тогда известный как Восточная полоса, малонаселенная полоса земли). Затем снова в больших количествах в конце XIX — начале XX веков. Значительное население креолов испанского происхождения постепенно увеличивалось, в то время как некоторые смешивались с коренным населением (метисами), с населением негров-рабов (мулаты) или с другими европейскими иммигрантами.

Поскольку большая часть иммигрантов в Уругвай до середины XIX века была испанского происхождения, и тот факт, что значительная часть иммигрантов в конце XIX — начале XX века в Уругвай были испанцами, подавляющее большинство уругвайцев являются преимущественно испанского происхождения. Однако  массовая иммиграция в Уругвай на рубеже XX века включала большинство неиспанских народов со всей Европы.

Венесуэла 

Испанская иммиграция в Венесуэлу началась с испанской колонизации Америки и продолжалась во время колониальной Венесуэлы и, после обретения независимости в 1830 году, в течение XIX века. Дальнейшая иммиграция имела место особенно после Второй мировой войны.

Азия

Филиппины 

Испанский филиппинец — это любой гражданин или житель Филиппин, имеющий испанское происхождение. Эти филиппинцы испанского происхождения ведут часть своего происхождения из Испании напрямую или через латиноамериканские страны и в основном являются потомками мигрантов в Испанскую Ост-Индию, ныне известную как Филиппины.

В течение трех столетий (333 года), между 1565 и 1898 годами, мексиканцы испанского происхождения, испанцы и латиноамериканцы плавали в Испанскую Ост-Индию и обратно в качестве правительственных чиновников, солдат, священников, поселенцев, торговцев, моряков и авантюристов на Манильских Галеонах, помогающих Испании в ее торговле между Европой и Латинской Америкой (Испанская Америка) и Латинская Америкой и Китаем.

Согласно исследованию 1818 года, проведенному известным немецким этнологом Федором Ягором «Бывшие Филиппины глазами иностранцев» , примерно «1/3 жителей острова Лусон имели смешанное происхождение с испанцами в той или иной степени, и что подавляющее большинство военных имеет латиноамериканское происхождение».

Африка

Завоевание Канарских островов 
Первый период завоевания Канарских островов осуществляли нормандские дворяне Жан де Бетанкур и Гадифер де ла Салль. Их мотивы были в основном экономическими: Бетанкур владел текстильными фабриками и красильными заводами, а Канарские острова предлагали источник красителей, таких как ядовитый лишайник. Договор урегулировал споры между Кастилией и графством Португалией по поводу контроля над Атлантикой, в которой был признан кастильский контроль над Канарскими островами, но который также подтвердил владение португальцами Азорскими островами, Мадейрой, островами Зеленого Мыса и дал им права на открытые земли и любой другой остров, который можно было бы найти и завоевать, от Канарских островов до Гвинеи.

Кастильцы продолжали доминировать на островах, но из-за топографии и сопротивления коренных гуанчей полное умиротворение не было достигнуто до 1495 года, когда Тенерифе и Ла-Пальма были окончательно покорены Алонсо Фернандесом де Луго. После этого Канарские острова были включены в состав Королевства Кастилия.

Острова были завоеваны в основном андалузцами и некоторыми кастильцами в начале XV века. В 1402 году они начали покорять коренное население гуанчей, и они сначала были порабощены и постепенно поглощены испанскими колонизаторами.

После последующего заселения испанцами и другими европейскими народами, в основном португальцами, оставшиеся гуанчи были постепенно растворены поселенцами, и их культура в значительной степени исчезла. Алонсо Фернандес де Луго, завоеватель Тенерифе и Ла-Пальмы, руководил обширной иммиграцией на эти острова в течение короткого периода с конца 1490-х по 1520-е годы из континентальной Европы, среди иммигрантов были галисийцы, кастильцы, португальцы, итальянцы, каталонцы, баски и фламандцы. В ходе последующих судебных расследований Фернандес де Луго был обвинен в покровительстве генуэзцам и португальским иммигрантам над кастильцами.

Океания

Австралия 

Приблизительно 78 271 австралиец имеют испанское происхождение, большинство из которых проживает в крупных городах Сидней и Мельбурн, а меньшее количество - в Брисбене и Перте. Из них, согласно переписи населения Австралии 2006 года, 12 276 человек родились в Испании.

Новая Зеландия 

Около 2043 новозеландцев имеют полное или частичное испанское происхождение, большинство из которых проживает в крупных городах Окленд и Веллингтон.

Памятники 
Есть несколько памятников и статуй, связанных с испанской диаспорой как в Испании, так и в стране их проживания. Некоторые из них представляют собой статуи, посвященные испанскому эмигранту, другие представляют собой общественные площади или памятники в честь испанской общины в стране или подарены испанской общиной городу, в котором они проживают.

См. также 
 Индиано
 Канарцы
 Баски
 Астурийцы
 Каталонцы
 Валенсийцы

Примечания 

Испанская диаспора